Заглинное — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Заглинное — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Заглинное — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.